The Gauntlet bezeichnet

 den Originaltitel des US-amerikanischen Action-Thrillers Der Mann, der niemals aufgibt
 ein US-amerikanisches Piercing-Unternehmen, siehe Gauntlet Enterprises